Хаммад — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хаммад ибн Абу Сулейман (ум. 737) — иракский богослов, правовед, хадисовед.
 Каид ибн Хаммад (ум. 1045) — второй правитель государства Хаммадидов с 1028 года.
 Хаммад, Абдеррахман (род. 1977) — алжирский прыгун в высоту, бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года. См. также 
 Кала-Бени-Хаммад — древний город в провинции Мсила в северной части Алжира.